Потреро дел Гаљо има више значења:

 Потреро дел Гаљо (Тариморо), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Потреро дел Гаљо (Сан Хуан де лос Лагос), насеље у савезној држави Халиско у Мексику